WEP steht für:
 Kürzel, das vom Hamburger Karikaturistern Walter E. Pürschel (Hambuerger Anzeiger, ca. 1920er-30er) verwendet wurde
 Web Efficiency Panel, Methode zur Effizienzmessung von Online-Werbung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
 Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, eine internationale Organisation
 Weiterentwicklungsprogramm der Bundesregierung seit 2002 für die Magnetschwebebahn Transrapid
 West European Politics, britisches Peer-Review-Journal für vergleichende Politikwissenschaften
 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, polnische Enzyklopädie
 World Ecological Parties, ein internationaler Parteienverband
 Windows Entertainment Pack, eine Computerspielesammlung
 Wired Equivalent Privacy, ein WLAN-Verschlüsselungsalgorithmus
 World Events Productions, ein amerikanisches Synchronstudio
 Weam Airport (IATA-Code), Flughafen von Weam, South Fly District, Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

wep steht für:
 Westfälische Dialekte (ISO 639-3-Code)

Siehe auch:
 Web (Begriffsklärung)
 Webb

Abkürzung